Qaarsorsuaq bezeichnet:
 Qaarsorsuaq (Berg, Kangaatsiaq), Berg im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qaarsorsuaq (Berg, Upernavik) (Sanderson Hope), Berg im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qaarsorsuaq (Berg, Uummannaq), Berg im Distrikt Uummannaq, Grönland